Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Локомотив» Москва с 1922 года (когда клуб, в то время известный под названием «Кружок футболистов Казанской дороги», сокращённо «Казанка», впервые принял участие в чемпионате Москвы) по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в чемпионатах страны. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата СССР / России в указанном сезоне.
«Локомотив» Москва выиграл чемпионат страны 3 раза, Кубок страны — 11 раз (СССР — 2, России — 9), Суперкубок России — 3 раза.

Количество сезонов по дивизионам 
Предшественники «Локомотива» — «Казанка» и КОР в период с 1922 года по 1935 год выступали в Чемпионате Москвы по футболу, где провели 22 сезона. С 1936 года «Локомотив» провел 81 сезон в чемпионатах СССР и России, из них в высших дивизионах 65 сезонов, во вторых по уровню дивизионах — 16 сезонов (все в советское время).

 Учитываются чемпионаты с 1936 по 1940, с 1945 по 2021/22 годы. Всего 81 чемпионат. В 1936 и 1976 годах было проведено по два Чемпионата СССР: весенний и осенний. В 2011—2012 годах проводился переходный с системы весна-осень на систему осень весна чемпионат дляительностью полтора года. 
 С 1942 по 1944 чемпионаты не проводились из-за Великой Отечественной войны.
 В 1941 году чемпионат закончен не был. Игроки Локомотива играли в составе двух сборных профсоюзов (в начале 1941 года из расформированных московских команд «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» и «Крылья Советов» были созданы первая и вторая сборные профсоюзов).

Сезоны 
Расшифровка сокращений:

 И — Игры
 В — Выиграно
 Н — Ничьи
 П — Проиграно
 О — Очки
 A — первый по силе чемпионат
 B — второй по силе чемпионат
 Зон. Турн. — Зональный турнир
 1Q — Первый квалификационный рауанд
 2Q — Второй квалификационный рауанд
 3Q — Третий квалификационный рауанд
 1R — 1раунд
 2R — 2раунд
 3R — 3раунд
 Плей-офф — Раунд плей-офф
 Группа — Групповой этап
 Группа1 — Первый групповой этап
 Группа2 — Второй групповой этап
 1/16 — 1/16 финала
 1/8 — 1/8 финала
 1/4 — Четвертьфинал
 1/2 — полуфинал
 Ф — Финалист
 П — Победитель
 КУ — Кубок УЕФА
 ЛЕ — Лига Европы УЕФА
 КК — Кубок обладателей кубков УЕФА
 ЛЧ — Лига Чемпионов УЕФА
 КФФСССР — Кубок Федерации футбола СССР
 СКР — Суперкубок России
 КРФПЛ — Кубок Российской футбольной премьер-лиги

Чемпионат Москвы (1922—1991) 
В данном разделе представлен список сезонов «Казанки» (9 сезонов) и КОР (13 сезонов) в Чемпионатах Москвы. Всего команда провела в первенстве Москвы 22 сезона, из них 18 в высшем городском дивизионе. Лучший результат — второе место в весеннем первенстве 1929 года.

Чемпионат СССР (1936—1991) 
В данном разделе представлен список сезонов «Локомотива» в Чемпионатах СССР.

Российский период (с 1992 года) 
В данном разделе представлен список сезонов «Локомотива» в российский период истории. Информация о результатах выступлений в еврокубках представлена на основе данных портала «Еврокапс».

В представленной таблице для сезонов, когда чемпионат России проводился по системе весна — осень, указаны результаты кубков, завершившихся в год этого сезона.

Сводная статистика за российский период 
Сводная статистика Локомотива в чемпионатах России (по состоянию на 8 августа 2021 года):

 Самая крупная победа: 9:0 (против Уралана 3 ноября 2000 года)
 Самое крупное поражение: 1:6 (матч против Зенит (Санкт-Петербург) 2 мая 2021 года), 
0:5 (матч против ФК Краснодар 13 декабря 2020 года)
 Самый результативный матч: 9:0 (матч против Уралана 3 ноября 2000 года)
 Самая результативная ничья: 4:4 (матчи против Рубина 23 апреля 2006 года и против Уралмаша 14 августа 1994 года)

Сводная статистика Локомотива в кубках России (по состоянию на 8 августа 2021 года):

Статистика побед и поражений представлена с учетом результатов матчей в основное и дополнительное время, без учета серий пенальти.

 Самая крупная победа: 5:0 
(Кубок России 2000/01, 1/8 финала, 29 октября 2000 года, Локомотив (Москва) — Газовик-Газпром (Ижевск) 5:0 ; 
Кубок России 1996/97, 1/8 финала 15 апреля 1997 года Локомотив (Москва) — УралАЗ (Миасс) 5:0
 Самое крупное поражение: 0:4 (Кубок России 2011/12, 1/4 финала, 21 марта 2012 года,	Рубин (Казань) — Локомотив (Москва)
 Самый результативный матч: 5:1 (Кубок России 1999/00, 1/16 финала, 12 октября 1999 года, Локомотив (Санкт-Петербург) — Локомотив (Москва),
4:2 (Кубок России 2006/07, 1/16 финала, 2 июля 2006 года, Локомотив (Москва) — Анжи (Махачкала)
 Самая результативная ничья: 2:2 (5 раз)

Сводная статистика Локомотива в кубке Премьер-Лиги (по состоянию на 8 августа 2021 года):

В единственном в истории кубке Премьер-Лиги Локомотив провел два матча на стадии 1/8 финала против Торпедо-Металлург, закончившиеся со счетом 0:0 и 0:3 в пользу Торпедо-Металлург.

Сводная статистика Локомотива в Суперкубке России (по состоянию на 8 августа 2021 года):

Статистика побед и поражений представлена с учетом результатов матче в основное и дополнительное время, без учета серий пенальти.

 Самая крупная победа: 3:2 и 1:0
(Суперкубок России 2019, 6 июля 2019 года, Локомотив (Москва) — Зенит  (Санкт-Петербург) 3:2 ; 
Суперкубок России 2005,  6 марта 2005 года Локомотив (Москва) — Терек (Грозный) 1:0 
 Самое крупное поражение: 0:3 (Суперкубок России 2021, 17 июля 2021 года, Локомотив (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург)
 Самый результативный матч: 3:2 (Суперкубок России 2019, 6 июля 2019 года, Локомотив (Москва) — Зенит (Санкт-Петербург)
 Самая результативная ничья: 1:1 (2 раза)

См. также 
 ФК «Локомотив» Москва в еврокубках
 История футбольного клуба «Локомотив» Москва

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Локомотив